Kremenik se poate referi la:

Kremenik, Kiustendil, Bulgaria
Kremenik, Gorenja vas - Poljane, Slovenia